Sulla cresta dell'ombra – album dei Grandi Animali Marini del 2012
 Sulla cresta dell'ombra – singolo dei Bastard Sons of Dioniso del 2015
 Sulla cresta dell'ombra – album dei Bastard Sons of Dioniso del 2016